North Broad Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Broad Street Historic District (Georgia), ID-Nr. 83003623
 North Broad Street Historic District (New Jersey), ID-Nr. 96000813
 North Broad Street Historic District (New York), ID-Nr. 78001845